Bellator – rodzaj ryby morskiej
 Bellator – wczesnochrześcijański pisarz, ojciec Kościoła
 Bellator MMA (dawniej: Bellator FC) – amerykańska organizacja MMA